Rainy River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rainy River (ort), Ontario,

Kanada och USA 
 Rainy River (flod), flod på gränsen mellan Ontario och Minnesota, 

Robotskapade Kanadaförgreningar